Németország
 Leonberg, település Bajorországban
 Leonberg, település Württembergben